Rocquemont (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Rocquemont (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia